Ранчо Вијехо има више значења:
 Ранчо Вијехо (округ Стар, Тексас)
 Ранчо Вијехо (Тексас)